Bachok (district), een district in de Maleisische deelstaat Kelantan
 Bachok (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Bachok